Cantheschenia är ett släkte av fiskar. Cantheschenia ingår i familjen filfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Filfiskar
Cantheschenia